Aurelio González peut signifier : 
 Aurelio González Benítez (1905-1997), un footballeur et entraîneur paraguayen ;
 Aurelio González Puente (1940-), un coureur cycliste espagnol ;
 Aurelio González Ovies (1964-), un écrivain et poète espagnol.